Palo Grande kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Palo Grande, Morelos, ort, Tlaquiltenango, 
 Palo Grande, Oaxaca, ort, 
 Palo Grande, Tequixquiac, ort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar